Comitatul Covington sau Covington County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Covington County, Alabama 
 Covington County, Mississippi